Monestir de San Pedro (Jaca), monestir desaparegut a la ciutat de Jaca
 Monestir de San Pedro de Arlanza, establiment al terme d'Hortigüela (Burgos, Castella i Lleó, Espanya) a la vora del riu Arlanza
 Monestir de San Pedro de Rochas, monestir i església catòlica ja fora d'ús a la parròquia de Rochas de la localitat d'Esgos (Orense, Galícia)
 Monestir de San Pedro de Siresa, establiment a la vall pirenaica d'Echo, a la població de Siresa del terme de Valle de Hecho (província d'Osca, Aragó)
 Monestir de San Pedro de Villanueva, establiment benedictí a la parròquia de Villanueva al concejo asturià de Cangues d'Onís